И́кявалко () — финская фамилия. Известные носители:

 Икявалко, Йорма (1918—1987) — финский музыкант и артист.
  (род. 1948) — финский артист.